Григорий Яковлевич Бе́й-Бие́нко (1903—1971) — советский зоолог, энтомолог, президент Всесоюзного энтомологического общества при АН СССР, член-корреспондент АН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, профессор.

Биография 
Родился  года в городе Белополье (ныне Сумская область, Украина) в семье ремесленника, которая в 1907—1908 годах переехала в Омск.

 В 1929 году был приглашён во вновь организованный в Ленинграде Всесоюзный институт защиты растений — сначала в качестве научного сотрудника, а затем учёного специалиста, заведующего лабораторией по изучению саранчовых.
 В феврале 1938 года был избран заведующим кафедрой энтомологии Ленинградского сельскохозяйственного института.
 В период Великой Отечественной войны состоял добровольцем в народном ополчении.
 В марте 1942 года в тяжёлом состоянии вместе с сельскохозяйственным институтом был эвакуирован из блокадного Ленинграда в Пермь, где находился до октября 1944 года.
 В октябре 1944 года вернулся в Ленинград и продолжал заведовать кафедрой общей энтомологии Ленинградского сельскохозяйственного института. 
 23 октября 1953 года был избран членом-корреспондентом АН СССР.
 В 1955 году подписал «Письмо трёхсот».
 9 декабря 1965 года на заседании Совета Всесоюзного энтомологического общества был единогласно избран президентом Общества.
В 1968 год перешёл на основную работу в Зоологический институт АН СССР.

Скончался 3 ноября 1971 года после непродолжительной тяжёлой болезни. Похоронен на Комаровском кладбище.

Дочь — Ирина Григорьевна Бей-Биенко (1932—1979), энтомолог, кандидат биологических наук, была замужем за герпетологом И. С. Даревским.

Награды 
 заслуженный деятель науки РСФСР;
 Сталинская премия первой степени (1952) — за капитальный труд «Саранчовые фауны СССР и сопредельных стран» (совместно с Л. Л. Мищенко);
 орден Трудового Красного Знамени;
 орден «Знак Почёта»;
 медаль «За оборону Ленинграда» и другие;
 премия имени Н. А. Холодковского АН СССР (1951) — за монографию о таракановых, опубликованную в 1950 году.

В 1991 году в честь Бей-Биенко был назван род саранчовых Beybienkia (Pamphagidae) и новый род тараканов Beybienkoa Roth, 1991 (Ectobiidae; Австралия, Новая Гвинея).

Основные труды 
 «Насекомые, вредящие полевым культурам» (совместно с В. Н. Щёголевым и А. В. Знаменским Г. Я.). 1934; 2-е изд. 1937.
 «Кожистокрылые» (серия «Фауна СССР»). 1936.
 «Саранчовые фауны СССР и сопредельных стран» (совместно с Л. Л. Мищенко). 1951 г.
 «Таракановые» (серия «Фауна СССР»). 1950.
 «Листовые кузнечики» (серия «Фауна СССР»). 1954.

Учебные пособия 
 «Сельскохозяйственная энтомология» (совместно с Н. Н. Богдановым-Катьковым, В. Н. Щёголевым и др.), три издания 1941, 1949, 1955.
 «Лабораторные занятия по энтомологии» (совместно с О. А. Скориковой). 1958; 2-е изд. 1966.
 «Практикум по сельскохозяйственной энтомологии», составленный им совместно с коллективом преподавателей кафедры общей энтомологии ЛСХИ.
 «Общая энтомология» (учебник), три издания — 1966, 1971, 1980.

Статьи 
 Бей-Биенко Г. Я. Принцип смены стаций и проблема начальной дивергенции видов // Журнал общей биологии. — 1959. — Т. 20. — № 5. — С. 351—358.
 Бей-Биенко Г. Я. Смена местообитаний наземными организмами как биологический принцип // Журнал общей биологии. — 1966. — Т. 27. — № 1. — С. 5—21.

Примечания

Литература 
 Горохов А. В., 2005. Значение деятельности Г. Я. Бей-Биенко в становлении отечественной систематики и смежных областей ортоптерологии. // Труды РЭО. Т. 76. С. 6-8.
 Копанева Л. М., 2005. Мой учитель — Григорий Яковлевич Бей-Биенко и его роль в развитии отечественной сельскохозяйственной энтомологии. // Труды РЭО. Т. 76. С. 13-14.

Ссылки 
 
 
 Бей-Биенко Григорий Яковлевич — Печатные труды.

Энтомологи СССР
Президенты Русского энтомологического общества
Члены-корреспонденты АН СССР
Подписавшие «письмо трёхсот»
Похороненные на Комаровском кладбище
Сотрудники Зоологического института РАН
Выпускники ОмГАУ
Авторы учебников по биологии
Преподаватели Санкт-Петербургского аграрного университета
Родившиеся в Сумском уезде
Ортоптерологи